Francisco Múgica is de naam van verschillende perosonen:
 Francisco J. Múgica (Francisco José Múgica Velázquez, 1884–1954), Mexicaans politicus en militair.
 Francisco Múgica Garmendi, Baskisch terrorist.
 Francisco Múgica (regisseur) (1907), Argentijns regisseur.